Шмидхубер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шмидхубер, Арон (род. 1947) — немецкий футбольный арбитр. Рефери ФИФА.
 Шмидхубер, Герхард (1894—1945) — военачальник нацистской Германии, генерал-майор вермахта.
 Шмидхубер, Юрген (род. 1963) — немецкий и швейцарский учёный, специалист в области искусственного интеллекта.

См. также 
 Шмидтхубер, Август